Mužská dvouhra Hall of Fame Tennis Championships 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže newportského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl chorvatský tenista Ivo Karlović, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Němec Peter Gojowczyk.

Vítězem se stal nejvýše nasazený 32letý Američan John Isner, jenž ve finále za 74 minut zdolal 29letého australského kvalifikanta Matthewa Ebdena po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jedenáctý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na Hall of Fame Tennis Championships si tak připsal hattrick, třetí trofej a bodový zisk jej posunul zpět do elitní světové dvacítky. Ebden odehrál debutové finále, když mu patřila 249. příčka žebříčku. Představoval tak nejníže postaveného finalistu turnaje ATP od Raemona Sluitera v ’s-Hertogenboschi 2009, jenž tehdy figuroval na 866. místě.

John Isner se stal druhým tenistou na okruhu ATP Tour, který v celém turnaji nečelil ani jednomu brejkbolu. Tato statistika byla zavedena v roce 1991. Navázal tak na Němce Tommyho Haase, jemuž se tento výkon podařil na Memphis Open 2007.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hall of Fame Open
ATP World Tour 2017